Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Olivier Charroin e Nicolas Tourte 3-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Ashley Fisher /  Jim Thomas (primo turno)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Ilija Bozoljac /  Chris Haggard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2008